Coenobasis är ett släkte av fjärilar. Coenobasis ingår i familjen snigelspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snigelspinnare
Coenobasis